Coa, CoA o COA puede referirse a:

Coa
 Coa, una herramienta manual de labranza;
 Coa (jerga), una jerga usada en Chile;
 Coa, un ave de la familia de los quetzales, por la voz que emiten;
 Río Coa, río de Portugal;

CoA

 Coenzima A;

COA

 Comité Olímpico Argentino;
 Comité Olímpico Australiano;
 Confederación Obrera Argentina, antigua central sindical argentina;
 Comando de Operaciones Aéreas de la Fuerza Aérea Argentina;
 Continental Airlines, por su código OACI.